Скочиляс — українське та польське прізвище.

 Владислав Скочиляс (1883—1934) — польський художник, графік і скульптор.
 Скочиляс Ігор Ярославович (1967—2020) — український історик, краєзнавець.
 Скочиляс Любомир Степанович ( 1973) — український політолог, вчений, громадський діяч, редактор.
 Скочиляс Мирослав Федорович (1935—1999) — діяч українського телебачення, тележурналіст–новатор, сценарист, музикознавець.

Українські прізвища
Польські прізвища